Сан-Марино має два рівня адмінподілу: I Країна поділяється на 9 областей, що називаються «кастеллі» (castelli; букв. «укріплення, вежі»).
II Кастеллі, у свою чергу, поділяються на 43 «курації» ().

Див. також

Посилання 
 
 

 

 
Списки:Сан-Марино